Las siglas IEC pueden referirse a:

 Asesores académicos International Education Consultants.
 La Comisión Electrotécnica Internacional.
 El Instituto de Estudios Catalanes.
 Conector IEC, un conjunto de conectores de corriente eléctrica.
 Información, Educación y Comunicación: Una estrategia para informar a la población sobre aspectos de la salud.